El término irracional hace referencia a varios artículos en Wikipedia:.

Filosofía
Lo opuesto a la razón (véase razón (desambiguación)) y lo racional.
Lo relativo al irracionalismo (lo opuesto a la racionalidad).

Matemática
Número irracional
Demostración de la irracionalidad de e
Demostración de la irracionalidad de π

Otros
Exuberancia irracional, burbuja especulativa, concepto económico creado por Alan Greenspan.
«Irracional - En directo», EP en directo del grupo Hamlet.